Mesembia är ett släkte av insekter. Mesembia ingår i familjen Anisembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Mesembia